Skaza – utwór I.R.A.
 Skaza – dramat Marzeny Brody
 Skaza – powieść Magdaleny Tulli
 Skaza – film w reż. Louis Malle (1992)
 Skaza – film w reż. Marcina Wrony (2005)
 skaza krwotoczna
 Skaza – postać z filmu Król Lew